Редкая ценная вещь. См. Антиквариат.
 Раритет (филателия) — редкая коллекционная почтовая марка и другие объекты филателии.
 «Раритетъ» — московское предприятие, специализирующееся на изготовлении сверхтонких материалов из благородных металлов.